Ernenkotten steht für:

 Ernenkotten (Haan), Schleifkotten in der Stadt Haan, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Ernenkotten (Solingen), Schleifkotten und Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen